Иван Георгиев Мициев е български политик, кмет на Горна Джумая от 16 юни 1934 година до 3 април 1935 година.

Биография 
Роден е в семейството на революционера Георги Мициев в Горна Джумая (днес Благоевград). Семейството му се преселва в Самоков през 1879 г. Брат е на Димитър Мициев. Иван Мициев се завръща в родния си град след войните. Там членува в контролната комисия на местното читалищно настоятелство, която отговаря за строежа на нова сграда за читалището. Кмет е на Горна Джумая от 1934 до 1935 г., като е назначен след Деветнадесетомайския преврат. Освободен е от длъжността си поради напреднала възраст.

Родословие

Бележки 

Кметове на Благоевград
Родени в Благоевград
Български политици от Македония
Български политици (1918 – 1945)